Good God ("buon Dio" in lingua inglese) può riferirsi a:

Good God – singolo dei Korn del 1997, dall'album Life Is Peachy
Good God – singolo di Anouk del 2007, dall'album Who's Your Momma
 Good God – serie televisiva canadese trasmessa da HBO Canada nel 2012